Begley ist ein im englischen Sprachraum gebräuchlicher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Begley ist die anglisierte Form des irischen O Beaglaoich mit der Bedeutung „Nachkomme von Beaglaoch“ (dt.: „kleiner Held“). Ursprünglich aus dem County Donegal stammend, kommt der Name Begley innerhalb Irlands heute u. a. im County Kerry gehäuft vor.

Namensträger 
 Adam Begley (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Andrea Begley (* 1986), nordirische Popsängerin
 Amy Yoder Begley (* 1978), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Ed Begley (1901–1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Ed Begley junior (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Louis Begley (* 1933), US-amerikanischer Schriftsteller und Essayist

 Timothy Begley (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname